Isla Herschel puede referirse a:

 Isla Herschel (Canadá), en el territorio del Yukón;
 Isla Herschel (Chile), en el grupo de las islas Hermite en Tierra del Fuego.